Soavina (Amoron'i Mania), een plaats en gemeente in het district Ambatofinandrahana in de Malagassische regio Amoron'i Mania
Soavina (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Betafo in de Malagassische regio Vakinankaratra